Еманюел може да се отнася за:
 Пиер Еманюел (1916 – 1984), френски поет
 Сестра Еманюел (1908 – 2008), френско-белгийска общественичка